7639 Offutt – asteroide della fascia principale
 Chris Offutt – scrittore e sceneggiatore statunitense
 Offutt Air Force Base – base militare della United States Air Force